Matt Vogel (poppenspeler), een Amerikaanse poppenspeler;
Matt Vogel (zwemmer), een Amerikaanse olympisch kampioen zwemmen.